UMF Breiðablik is een in 1950 opgerichte omnisportvereniging uit Kópavogur een voorstad van de IJslandse hoofdstad Reykjavík. De club is actief in, zowel bij mannen als vrouwen, atletiek, basketbal, dansen, handbal, karate, skiën, voetbal en zwemmen. De traditionele kleuren zijn groen-wit.

De clubnaam is vernoemd naar Breidablik, het paleis van Baldr, een figuur uit de Noordse mythologie.

Voetbal

Mannen
Het eerste mannenelftal van de voetbalafdeling is een ploeg die pendelt tussen de Úrvalsdeild en de 1. deild karla, maar sinds 2005 speelt het onafgebroken op het hoogste niveau. In 2009 stond de club voor de tweede keer in de bekerfinale, de IJslandse voetbalbeker werd gewonnen na strafschoppen tegen Fram. De eerste poging in 1971 werd nog verloren van Víkingur Reykjavík. In 2010 werd de club voor het eerst landskampioen.

Erelijst
 Landskampioen
 2010
 Beker van IJsland
 Winnaar: 2009
 Finalist: 1971

Eindklasseringen

Bekende (ex-)spelers
  Alfreð Finnbogason
  Arnar Grétarsson
  Jóhann Berg Guðmundsson
  Prince Rajcomar
  Renee Troost

In Europa

Uitslagen vanuit gezichtspunt Breiðablik Kópavogur

{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:90%;" 
! Seizoen
! Competitie
! Ronde
! Land
! Club
! Totaalscore
! 1e W
! 2e W
! PUC
|-
|2010/11
|Europa League
|2Q
|
|Motherwell FC
|0-2||0-1 (U)|| 0-1 (T)
|rowspan="1"|0.0
|-
|2011/12
|Champions League
|2Q
|
|Rosenborg BK
|2-5||0-5 (U)|| 2-0 (T)
|rowspan="1"|1.0
|-
|2013/14 || Europa League
| 1Q ||  || FC Santa Coloma || 4-0||4-0 (T)|| 0-0 (U) || rowspan="3"|4.0
|-
| || || 2Q ||  || SK Sturm Graz || 1-0||0-0 (T)|| 1-0 (U)
|-
| || || 3Q ||  || Aqtöbe FK ||1-1 (1-2 ns)|| 0-1 (U)|| 1-0 nv (T)
|-
|2016/17 || Europa League
| 1Q ||  || FK Jelgava || 4-5||2-3 (T)|| 2-2 (U) || rowspan="1"|0.5
|-
|2019/20 ||Europa League|| 1Q ||  || FC Vaduz || 1-2||0-0 (T)|| 1-2 (U) ||0.5
|-
| 2020/21 || Europa League || 1Q ||  || Rosenborg BK || 2-4 || 2-4 (U) || ||0.5
|-
|2021/22 || Europa Conference League || 1Q ||  ||Racing FC Union Luxemburg || 5-2|| 3-2 (U) || 2-0 (T) ||rowspan="3"|3.5
|-
| || || 2Q ||  || FK Austria Wien || 3-2|| 1-1 (U) || 2-1 (T)
|-
| || || 3Q ||  || Aberdeen FC || 3-5 || 2-3 (T) || 1-2 (U)
|-
| 2022/23 || Europa Conference League || 1Q ||  || UE Santa Coloma || 5-1 || 1-0 (U) || 4-1 (T) ||rowspan="3"|3.0
|-
|  ||  || 2Q ||  || FK Budućnost Podgorica || 3-2 || 2-0 (T) || 1-2 (U) 
|-
|  ||  || 3Q ||  || Istanbul Başakşehir || 1-6 || 1-3 (T) || 0-3 (U) 
|-
|}
Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 13.0'''

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien IJsland
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Vrouwen 
Het vrouwenelftal van de voetbalafdeling is een van de sterkste teams van het land. In 1972 ging de Úrvalsdeild voor vrouwen van start. Het vrouwenelftal van Breiðablik was vanaf de eerste editie present en is het enige elftal dat nog geen degradatie meemaakte. In 1977 werd het eerste landskampioenschap behaald, er zouden nog veertien volgen. In de bekercompetitie wist het negen keer te zegevieren. Breiðablik nam twee keer deel aan de UEFA Women's Cup die in het seizoen 2001/02 van start ging.

Erelijst
 Landskampioen
 in 1977, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1990, 1991, 1992, 1994, 1995, 1996, 2000, 2001, 2005, 2015, 2018
 Bekerwinnaar
 in 1981, 1982, 1983, 1994, 1996, 1997, 1998, 2000, 2005

In Europa

Externe link 
 Officiële website

IJslandse voetbalclub
IJslandse omnisportvereniging